KMR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Karimui (Papua Nuova Guinea)
 kmr – codice ISO 639-3 della lingua curda settentrionale